Comertown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Comertown (Montana)
 Comertown (Virginia)